Puchar Świata w snowboardzie w sezonie 2001/2002 to 8. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 6 września 2001 roku w chilijskim Valle Nevado. Ostatnie zawody sezonu odbyły się natomiast 23 marca 2002 roku w szwedzkim Tandådalen. Zawody rozgrywano w sześciu konkurencjach: gigant, slalom równoległy, gigant równoległy, snowcross, halfpipe i big air (tylko mężczyźni). Ponownie wprowadzono klasyfikację PAR (łączna klasyfikacja slalomu równoległego i giganta równoległego), mimo to prowadzono też osobne klasyfikacje dla obu konkurencji równoległych. Po raz pierwszy w Pucharze Świata pojawiła się konkurencja big air.

Puchar Świata rozegrany został w 10 krajach i 15 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej konkursów rozegranych zostało w Austrii (10 dla mężczyzn i 8 dla kobiet).

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL) 
 gigant równoległy (PGS) 
 gigant
 snowcross
 halfpipe
 big air

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje 

 NSK = zawodnik nie sklasyfikowany

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje 

 NSK = zawodniczka nie sklasyfikowana

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

Przypisy 

2001 w sportach zimowych
2002 w sportach zimowych
Puchar Świata w snowboardzie